Соревнования по волейболу среди мужских команд на XXIX летней Универсиаде в Тайбэе проходят с 20 по 29 августа 2017 года с участием 22 команд.

На предварительном этапе сборные разделены на 4 группы. По две сильнейшие команды из каждой группы продолжили борьбу за медали по системе плей-офф. Сборные, занявшие в группах 3—4-е места, стали участниками плей-офф за 9—16-е места, а остальные команды разыграли места с 17-го по 22-е.

Чемпионский титул завоевала сборная Ирана, победившая в финальном матче команду России. Бронзовые медали выиграла сборная Японии.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

За 17—22-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 21-е место

Матч за 19-е место

Матч за 17-е место

За 9—16-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 13—16-е места

Полуфиналы за 9—12-е места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 1—8-е места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5—8-е места

Полуфиналы за 1—4-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXIX летней Универсиады 

Волейбол на летней Универсиаде 2017